Sebastian Aho (1996-), szwedzki hokeista
 Sebastian Aho (1997-), fiński hokeista